Чемпионаты Европы по шахматам по переписке проходили с 1963 по 2005 гг. Всего было проведено 62 турнира. С 2005 г. в связи с развитием компьютерной связи данный турнир был заменен на соревнования по электронной почте, а затем — на турниры на веб-сервере.

Только одному шахматисту удалось дважды выиграть данный турнир: В. Штерн стал победителем 1-го и 7-го чемпионатов.

Хронологическая таблица

Примечания 
Шахматные турниры